El término Bailarín o Bailarina puede referirse a:

 Bailarín, una persona que baila.
 Bailarín, un ave rapaz de la familia Accipitridae.
 Bailarina, un nombre común de la planta Briza maxima.
 Bailarina, un tipo de zapato femenino plano.